Lobi peut désigner : 
 Lobi Traoré, un musicien malien ;
 les Lobi, un peuple d'Afrique de l'Ouest ;
 le lobi (ou lobiri), leur langue ;
 le Lobi Stars Football Club, un club de football nigérian ;
 Lobi, un film documentaire belgo-congolais ; réalisé par Matthias De Groof ;
 Lobi, un village estonien ;
 Lobi, un village du Cameroun ;
 L'OBI, un ancien magazine sur les porte-clés.

Homonymie de toponyme